Deri Mila är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Paktia, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Kabul. Deri Mila ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Deri Mila är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Deri Mila. Runt Deri Mila är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Omgivningarna runt Deri Mila är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Paktia (provins)